W24 peut faire référence à :
 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-Benz W24, une automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz ;
 W24, la vingt-quatrième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres